Emil Andersson kan syfta på:

Emil Andersson (socialdemokrat) (1876–1948), riksdagspolitiker
Emil Andersson (högerpolitiker) (1877–1958), riksdagspolitiker
Emil Andersson (friidrottare), sprinter 
Emil Andersson (fotbollsspelare)
Emil Andersson (bordtennisspelare) (född 1993), handikappidrottare i bordtennis
Emil Andersson (skytt), fyra i olympiska sommarspelen 2004
Emil Andersson (orienterare), två guld på SM
Emil Andersson (rallyförare), distriktsmästare två gånger (Norrland)